Ольга Перовская:
 Перовская, Ольга Васильевна (1902—1961) — детская писательница.
 Перовская, Ольга Алексеевна (1798—1833) — супруга Михаила Николаевича Жемчужникова.